Georg III. ist der Name folgender Personen:

 Georg III. von Georgien († 1184), König von Georgien, siehe Giorgi III.
 Georg III. von Ortenburg (1473–1553), Domherr von Freising, Augsburg und Salzburg
 Georg III. (Leuchtenberg) (1502–1555), Landgraf von Leuchtenberg
 Georg III. (Anhalt-Plötzkau) (1507–1553), Fürst von Anhalt-Plötzkau
 Georg III. (Erbach) (1548–1605), Graf von Erbach und Breuberg
 Georg III. (Westgeorgien) († 1639), König von Westgeorgien
 Georg III. (Hessen-Darmstadt) (1632–1676), paragierter Landgraf von Hessen-Darmstadt zu Itter
 Georg III. (Vereinigtes Königreich) (1738–1820), König von Großbritannien und Irland